Název Mstětice má více sídel:
 Mstětice (Maršovice), část obce Maršovice v okrese Benešov
 Mstětice (Zeleneč), část obce Zeleneč v okrese Praha-východ